Лев (; умер в ) — епископ Санса, святой (день памяти — 22 апреля).

Архиепископ Лев Сансский известен как один из участников Третьего Орлеанского собора 538 года. Человек большой святости, он был весьма почитаем.

Ссылки 
 Saint Léon

Епископы Санса
Епископы VI века
Святые по алфавиту
Святые Бургундии
Святые периода Меровингов
Христианские святые VI века